

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Boguszowice – część miasta Cieszyna
 Boguszowice – część miasta Rybnika
 Boguszowice – przysiółek wsi Suszyna w  woj. dolnośląskim,  w pow. kłodzkim, w gminie Radków

Zobacz też 

 Boguszowice Osiedle
 Boguszowice Stare
 Bohušovice nad Ohří